Buffum bezeichnet:

 einen ehemaligen US-amerikanischen Autohersteller, siehe H.H. Buffum Company

Buffum ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Buffum Chandler (1901–1997), US-amerikanische Verlegerin, Kunstmäzenin und Sammlerin
 Geoff Buffum (* 1976), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 John Buffum (* 1943), US-amerikanischer Rallyefahrer
 Joseph Buffum (1784–1874), US-amerikanischer Politiker